Zawadzki (forma żeńska: Zawadzka; liczba mnoga: Zawadzcy) – polskie nazwisko. Pochodzi od staropolskiego zawada, przeszkoda w terenie, przedmiot lub człowiek, który przeszkadza, zawadza. Pod koniec XX wieku w Polsce nosiło je 37,6 tys. osób.

Osoby noszące nazwisko „Zawadzki (-a)” 

 Adam Zawadzki (1814–1875) – wileński wydawca i drukarz, syn Józefa, brat Józefa i Feliksa, mąż Wincenty
 Aleksander Zawadzki (1798–1868) – biolog, profesor Uniwersytetu Lwowskiego
 Aleksander Zawadzki (1899–1964) – generał dywizji Wojska Polskiego, wicepremier, przewodniczący Rady Państwa PRL
 Anna Zawadzka (1919–2004) – harcerka, córka Józefa i Leony, siostra Tadeusza ps. „Zośka”
 Antoni Zawadzki (1859–1928) – generał brygady Wojska Polskiego
 Antoni Zawadzki (1873–1934) – gdański ksiądz, polityk Partii Centrum
 Bohdan Zawadzki (1902–1966) – polski psycholog
 Dorota Zawadzka (ur. 1962) – polska pedagog oraz psycholog rozwojowy
 Feliks Zawadzki (1824–1891) – wileński wydawca i drukarz, syn Józefa, brat Adama i Józefa, ojciec Feliksa
 Feliks Zawadzki (1874–1940) – wileński wydawca i drukarz, syn Feliksa
 Janusz Zawadzki (ur. 1931) – polski hokeista
 Jolanta Zawadzka (ur. 1987) – polska szachistka, arcymistrzyni
 Józef Zawadzki (1781–1838) – wileński wydawca i drukarz, ojciec Adama, Józefa i Feliksa
 Józef Zawadzki (1818–1886) – wydawca i drukarz, prezydent Kijowa, syn Józefa, brat Adama i Feliksa, ojciec Józefa
 Józef Zawadzki (1847–1903) – księgarz, syn Józefa
 Józef Zawadzki (1886–1951) – fizykochemik, rektor Politechniki Warszawskiej, ojciec Tadeusza ps. „Zośka” i Anny, mąż Leony
 Leona Zawadzka (1885–1940) – polska działaczka oświatowa, żona Józefa, matka Tadeusza ps. „Zośka” i Anny
 Magdalena Zawadzka (ur. 1944) – polska aktorka
 Piotr Zawadzki (zm. 1796) – warszawski giser, drukarz, wydawca i księgarz
 Saturnin Zawadzki (1923–2003) – gleboznawca
 Stanisław Zawadzki (1743–1806) – architekt doby klasycyzmu, generał major wojsk koronnych
 Stanisław Zawadzki (1900–1984) – generał LWP, minister pracy PRL
 Stanisław Zawadzki (1984-) – szachista, mistrz międzynarodowy
 Stanisław Zawadzki (1878–1960) – malarz
 Stefan Zawadzki (ur. 1946) – profesor historii, wybitny badacz dziejów Wschodu Starożytnego
 Sylwester Zawadzki (1921–1999) – działacz państwowy PRL, prawnik
 Tadeusz Zawadzki, ps. „Zośka” (1921–1943) – podporucznik Wojska Polskiego, harcmistrz, żołnierz Szarych Szeregów, syn Józefa i Leony, brat Anny
 Wincenta Zawadzka – autorka książki kucharskiej, żona Adama
 Włodzimierz Zawadzki (ur. 1967) – polski zapaśnik, mistrz olimpijski z Atlanty
 Wojciech Zawadzki (ur. 1964) – ksiądz katolicki, prof. dr. hab. nauk humanistycznych z zakresu historii na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 Wojciech Zawadzki (1950–2017) – polski fotograf
 Wojciech Zawadzki (ur. 1983) – polski raper

Rodziny szlacheckie 
Zawadzcy herbu Ostoja, Zawadzcy herbu Leliwa, Zawadzcy herbu Herkulea, Zawadzcy herbu Łada, Zawadzcy herbu Samson, Zawadzcy herbu Zawadzki, Zawadzcy herbu Brodzik, Zawadzcy herbu Sas.

Przypisy 

Polskie nazwiska